Ник Бустрём (также Бостром ; родился 10 марта 1973 года в Хельсингборге, Швеция) — шведский философ, профессор Оксфордского университета, известный своими работами об антропном принципе. Получил степень PhD в Лондонской школе экономики (2000).

В дополнение к многочисленным статьям для академических и популярных изданий, Бустрём часто появляется в медиа, где рассуждает о вопросах, связанных с трансгуманизмом:
 клонирование,
 искусственный интеллект,
 загрузка сознания,
 крионика,
 нанотехнологии и
 гипотеза симуляции.

В 1998 году Бустрём вместе с Дэвидом Пирсом выступили основателями Всемирной ассоциации трансгуманистов.

В 2004 он вместе с  основал Институт этики и новых технологий.
В 2005 был назначен директором созданного в Оксфорде Института будущего человечества.

Институт будущего человечества 

Ник Бустрём является директором Института будущего человечества, созданного на базе  Оксфордского университета.

Примечания

Издания 
 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. — : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 446 с. ISBN 978-5-00-057810-0

Ссылки 
 Сайт Ника Бустрёма 
 Официальный сайт Института будущего человечества 
 Ник Бостром. Doomsday argument жив и брыкается. 
 Ник Бостром. «Рассуждение о Конце света для начинающих». 
 Выступление Бострома на Саммите Сингулярности

Философы XX века
Философы XXI века
Философы Швеции
Философы Великобритании
Трансгуманисты Швеции
Выпускники Гётеборгского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Выпускники Лондонской школы экономики